Пуче́ро ( — «горшок, котелок») — горячее блюдо, близкое к супу, распространённое в аргентинской, колумбийской, уругвайской, филиппинской, а изначально испанской, точнее, андалусской кухне и кухне Канарских островов. Родственным пучеро является косидо.

Пучеро в Андалусии 
В Андалусии пучеро изначально считался крестьянской едой. В состав пучеро входят: нут, рис или макароны, говядина, телятина, курятина, свиная грудка, свиные рёбрышки, кость горного хамона, картофель, различные овощи (капуста, стеблевой сельдерей, кабачки, мангольд, морковь, репа). Пучеро готовили на несколько дней. В первый день его ели с рисом, а на следующий по традиции с макаронами. Оставшийся соус от пучеро использовался для приготовления других блюд. Мясные остатки подавались отдельным блюдом, которое называется принга.

Литература

Ссылки 
 

Андалусская кухня
Кухня Канарских островов
Аргентинская кухня
Колумбийская кухня
Филиппинская кухня
Кухня Уругвая
Мясные блюда
Блюда из бобовых